Весли Чапел има више значења:
 Весли Чапел (Флорида)
 Весли Чапел (Северна Каролина)